Filipines Nord, espai de Viladecans 
 Can Sabadell del Turó de la Peira (Barcelona) antiga masia de Barcelona
 Can Sabadell (Barcelona) masia de Barcelona